Heppener ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Heppener (1925–2009), niederländischer Komponist
 Sieglinde Heppener (* 1934), deutsche Politikerin und frühere Abgeordnete im Landtag von Brandenburg